Die Saison 2021/22 der 3. Fußball-Liga war die 14. Spielzeit der dritthöchsten deutschen Spielklasse im Männerfußball. Sie sollte am 23. Juli 2021 mit der Partie des Zweitligaabsteigers VfL Osnabrück gegen den MSV Duisburg eröffnet werden. Aufgrund einer durch das örtliche Gesundheitsamt verordneten Quarantäne für die Mannschaft Duisburgs wurde am 22. Juli 2021 eine Absetzung des Eröffnungsspiels nötig. So startete die Spielzeit mit den sechs Samstagsspielen am 24. Juli 2021, vom 20. Dezember 2021 bis zum 14. Januar 2022 wurde die Saison durch eine Winterpause unterbrochen, am 14. Mai 2022 fand der finale Spieltag statt. Die Relegationsspiele für die 2. Bundesliga fanden am 20. und 24. Mai 2022 statt.

Teilnehmer 
Nach dem Aufstieg von Dynamo Dresden, Hansa Rostock und des FC Ingolstadt 04 in die 2. Bundesliga kehrten aus dieser Liga die Absteiger VfL Osnabrück, Eintracht Braunschweig und Würzburger Kickers in die 3. Liga zurück. Die Kickers wie auch Braunschweig hatten den unmittelbaren Wiederabstieg hinnehmen müssen, wohingegen der VfL zwei Spielzeiten hintereinander zweitklassig gespielt hatte.

Aus den Regionalligen stiegen der FC Viktoria 1889 Berlin, der SC Freiburg II und Borussia Dortmund II auf, ebenso der TSV Havelse, der sich in den Aufstiegsspielen durchsetzen konnte. Für Viktoria Berlin, die Freiburger U23 und Havelse ist es die erste Drittligasaison, die Zweitvertretung des BVB spielte bereits in der Saison 2009/10 sowie zwischen 2012 und 2015 in der 3. Liga. Diese Teams ersetzten die Absteiger FC Bayern München II, VfB Lübeck und SpVgg Unterhaching. Der SV Meppen war auf dem 17. Platz stehend zwar sportlich abgestiegen, verblieb aber in der Liga, da der KFC Uerdingen die Lizenzauflagen nicht erfüllen konnte.

Saisonverlauf

Hinrunde 
Der 1. FC Magdeburg, Tabellenelfter der Vorsaison, stand als einzige Mannschaft im Verlauf der Hinrunde an 18 Spieltagen mindestens auf dem Aufstiegsrelegationsplatz. Am 7. Spieltag eroberten die Sachsen-Anhalter zum zweiten Mal die Tabellenspitze und besetzten sie in der Folge durchgängig. Nach 19 Spieltagen hatte Magdeburg bereits sechs Zähler Vorsprung auf den Zweitligaabsteiger Eintracht Braunschweig und noch vor diesem die meisten Tore der Liga erzielt. Mit Barış Atik spielte darüber hinaus der beste Scorer der Hinrunde beim FCM. Neben den beiden bereits Genannten bewies einzig Waldhof Mannheim im Kampf um den Aufstieg Konstanz. Mit 26 Zählern aus 13 Partien (nur eine Niederlage) konnten die Badener ab dem 9. Spieltag nach oben hin aufschließen und beendeten die Hinrunde mit lediglich einem Punkt Rückstand auf den Zweitplatzierten Braunschweig. In Schlagdistanz befanden sich neben dem 1. FC Saarbrücken auch das vor Saisonbeginn schon sportlich abgestiegene Meppen, der bereits seine vierte Drittligasaison absolvierende 1. FC Kaiserslautern sowie ein weiterer Zweitligaabsteiger, der VfL Osnabrück.

Viktoria Berlin, als Quotientenmeister der Regionalliga Nordost direkt aufgestiegen, überraschte mit fünf Siegen an den ersten acht Spieltagen und stand bis zur Hälfte der Hinrunde nie schlechter als auf Rang 3. Eine Sieglosserie von fünf Partien, unter anderem gegen die Mitaufsteiger Freiburg II und Havelse, wurde von lediglich einem Sieg unterbrochen, ehe die Hauptstädter aus ihren folgenden fünf Spielen erneut nur mindestens einen Zähler mitnehmen konnten. Zwischen der 6. und der 13. Runde holte auch der Vorjahresvierte TSV 1860 München keinen „Dreier“ mehr und landete zum Abschluss der Hinrunde im Mittelfeld der Tabelle. Gemeinsam mit Kaiserslautern gelang den Löwen aber ein 6:0, die beiden höchsten Siege innerhalb der ersten 19 Spieltage.

Die ersten sieben Spiele gingen für Havelse alle verloren, ein neuer ligainterner Negativrekord. Bis auf den 1. Spieltag belegten die Norddeutschen stets den letzten Platz und hatten nach Ablauf der Hinrunde bereits acht Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsrang. Die Würzburger Kickers starteten nach dem Abgang über der Hälfte aller Spieler ebenfalls schlecht in die Spielzeit und befanden sich seit dem 5. Spieltag ebenso wie Havelse durchgängig im Tabellenkeller.

Rückrunde 

Türkgücü München, das nach dem 12. Spieltag nicht mehr gewonnen hatte, holte auch im Verlauf der Rückserie nur dreimal drei Punkte. Nachdem die Türkgücü München Fußball GmbH & Co. KGaA Ende Januar 2022 einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellte, musste der Verein im Anschluss an den 26. Spieltag den Verlust von elf Punkten hinnehmen, der auch dem Verstoß gegen Auflagen geschuldet war. Daraus resultierend stürzte man auf den letzten Platz und befand sich bereits zwölf Zähler hinter dem ersten Nichtabstiegsrang. Im Anschluss an den 31. Spieltag zog man sich schließlich vom Spielbetrieb zurück, woraufhin Türkgücü als erster Absteiger feststand und alle 31 bis dahin absolvierten Partien mit seiner Beteiligung annulliert wurden. Der 1. FC Saarbrücken, der als einziger Konkurrent bereits zweimal gegen die Münchner gewonnen hatte, verlor so sechs wichtige Punkte im Aufstiegsrennen und kündigte an, juristisch gegen die Annullierung durch den DFB vorgehen zu wollen. Neben den Saarländern wurden zwei weiteren Aufstiegsaspiranten, Osnabrück und Mannheim, jeweils vier Zähler abgezogen, wovon vor allem Herbstmeister Magdeburg profitierte. Nach vier sieglosen Spielen in Folge konnte Saarbrücken schließlich nach dem 35. Spieltag nur noch bestenfalls Vierter werden, wohingegen neben Waldhof Mannheim und dem VfL Osnabrück auch 1860 München noch minimale Chancen hatte, zum aus Magdeburg, dem 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig bestehenden Spitzentrio aufzuschließen. Der 1. FC Magdeburg verlor ab dem 15. Spieltag 16 Partien in Folge nicht, was innerhalb dieser Saison keinem anderen Team im deutschen Profifußball gelang. Darüber hinaus sicherte sich die Mannschaft von Trainer Christian Titz nach der 35. Runde vorzeitig ihren zweiten Drittliga-Meistertitel sowie die Rückkehr in die zweite Bundesliga. Barış Atik blieb auch in der Rückserie der statistisch beste Scorer der Liga und konnte am 34. Spieltag erst mit den bisherigen ligainternen Rekordhaltern Dominik Stroh-Engel und Marc Schnatterer gleichziehen sowie deren Werte einen Spieltag später, nach welchem er bei 38 Punkten stand, sogar überbieten. Am 36. Spieltag verspielte Osnabrück durch eine 1:4-Niederlage bei der Freiburger U23 seine letzten Aufstiegschancen und auch Mannheim musste sich trotz eines „Dreiers“ im Kampf um Platz 3 geschlagen geben, da 1860 München ebenfalls gewann und mit Braunschweig sowie Kaiserslautern nun noch um die Ränge 2 und 3 konkurrierte. Ihre vorletzte Partie verloren die Münchner Löwen gegen Meister Magdeburg und verpassten es auch dieses Jahr kurz vor Saisonende, sich mindestens den Aufstiegsrelegationsplatz zu sichern. Auch Kaiserslautern, das vor dem letzten Spieltag bereits alle seine Spiele absolviert hatte, ging in seiner letzten Partie als Verlierer vom Platz. Dies führte dazu, dass die roten Teufel nun die Relegation gegen Dynamo Dresden zu absolvieren hatten und Braunschweig trotz einer Niederlage gegen Meppen den Mageburgern in die 2. Bundesliga folgte. Der FCK gewann das Rückspiel gegen Dynamo nach einem torlosen Hinspiel mit 2:0 und kehrte nach vier Spielzeiten wieder in die Zweitklassigkeit zurück.

Im unteren Tabellendrittel mussten sowohl der TSV Havelse wie auch die Würzburger Kickers aufgrund des Rückzugs Türkgücüs jeweils drei Punkte abgeben, beide befanden sich bereits seit Saisonbeginn im Abstiegskampf. Während die Franken bis zum 35. Spieltag gut die Hälfte ihrer Spiele verloren und bereits sieben Zähler vom ersten Nichtabstiegsrang entfernt waren, holten auch die Niedersachsen, die bereits nach dem 33. Spieltag als zweiter Absteiger feststanden, bis zum 35. Spieltag nur elf Punkte. Zu diesem Zeitpunkt waren noch drei Vertreter aus der Region West (MSV Duisburg, SC Verl und Viktoria Köln) sowie zwei aus dem Gebiet Nordost (Viktoria Berlin und Hallescher FC) nicht gerettet, wobei Halle, Köln und Duisburg auf den Rängen 13 bis 15 alle je 38 Punkte und noch drei Spiele zu absolvieren hatten. Durch ein 2:1 Viktoria Berlins gegen Saarbrücken, das zum fünften Mal in Serie nicht siegen konnte, verblieben die „Himmelblauen“ auf Platz 16, den Würzburg nun trotz eines eigenen Sieges über den SV Meppen nun nicht mehr erreichen konnte. Somit standen die Kickers bei noch zwei zu absolvierenden Spieltagen als dritter Absteiger fest. Am finalen Spieltag reichte nun Verl, um die Klasse zu halten, ein Unentschieden, da die Ostwestfalen zwei Punkte mehr auf dem Konto als Viktoria Berlin, das mittlerweile 17. war, hatten. Die Hauptstädter verloren mit 3:4 gegen Meppen und mussten so wie auch Havelse unmittelbar zurück in die vierte Liga.

Statistiken

Abschlusstabelle  

 || rowspan="2" |  / P

 || () / P
 || P
|| rowspan="12" style="background:#FFFFFF" |

 || rowspan="4" |

Tabellenveränderungen nach dem Türkgücü-Rückzug 
Die Annullierung der 31 Spiele von Türkgücü München führte zu folgenden Punkte- und Tabellenplatzveränderungen. Türkgücü München stand zuletzt mit 21 Punkten auf dem 20. Platz. Vom 11-Punkte-Abzug war die Teilstrafe von 2 Minuspunkten bereits rechtskräftig geworden. Die übrigen 9 Minuspunkte waren jedoch auch in der Tabelle berücksichtigt.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Alle Partien mit Beteiligung von Türkgücü München wurden annulliert.

Relegation 
Die beiden Relegationsspiele zwischen dem Dritten der 3. Liga und dem 16. der 2. Bundesliga wurden am 20. und 24. Mai 2022 ausgetragen. Der Zweitligist Dynamo Dresden erhielt im Rückspiel Heimrecht, da der Klub weniger spielfreie Tage bis zum Hinspiel hatte.

|

|}

Der 1. FC Kaiserslautern stieg damit in die 2. Bundesliga auf, Dynamo Dresden stieg in die 3. Liga ab.

Tabellenverlauf

Vor dem Rückzug von Türkgücü München

Nach dem Rückzug von Türkgücü München 
Alle Ergebnisse von Türkgücü München wurden annulliert, weshalb sich, auch aufgrund von Nachholspielen, eine veränderte Konstellation ergab.

Torschützenliste 
Alle gegen Türkgücü München erzielten Tore fließen mit in die Wertung ein.

Torvorlagenliste 
Alle gegen Türkgücü München geleisteten Vorlagen fließen mit in die Wertung ein.

Stadien, Zuschauer, Sponsoren und Ausstatter 
Die Teilnehmer werden nach dem Zuschauerschnitt vorsortiert.

Seit Saisonbeginn gab es weiterhin pandemiebedingte Einschränkungen der Gesamtauslastungen. Die erste ausverkaufte Partie war das Heimspiel des TSV 1860 München gegen den SC Freiburg II am 14. Spieltag.

Nach dem Rückzug von Türkgücü München wurde die Tabelle unabhängig von allen annullierten Saisonwerten weitergeführt.

Wissenswertes

Höchstwerte der Saison 
 Die höchsten Siege waren mit je sieben Toren Differenz:
 das 7:0 des FSV Zwickau gegen die Würzburger Kickers
 das 7:0 des SV Waldhof Mannheim gegen den TSV Havelse
 Die torreichsten Spiele waren mit je neun Treffern:
 das 3:6 des MSV Duisburg gegen den VfL Osnabrück
 das 4:5 des SC Verl gegen den 1. FC Magdeburg
 das 6:3 des TSV 1860 München gegen Borussia Dortmund II
 Die meisten Torvorlagen in einem Spiel (4) gelangen Kasim Rabihić (SC Verl) beim 5:3 seiner Mannschaft gegen den TSV Havelse.
 Der 1. FC Magdeburg war vom 7. November 2021 bis zum 4. April 2022 und somit 16 Ligapartien in Folge ungeschlagen, was innerhalb der Saison 2021/22 bislang kein Verein im deutschen Profifußball überbieten konnte. Die 1:2-Niederlage gegen Türkgücü München vom 12. März 2022 wurde infolge des Rückzugs der Münchner vom Spielbetrieb annulliert und findet in der Statistik keine Berücksichtigung.

Rekorde 
 Der jüngste in der 3. Liga eingesetzte Spieler war Abdoulaye Kamara (Borussia Dortmund II) mit 16 Jahren, neun Monaten und sieben Tagen; er löste am 3. Spieltag Fynn Seidel (SpVgg Unterhaching) ab, der im Januar 2021 im Alter von 16 Jahren, elf Monaten und 27 Tagen debütiert hatte.
 Die meisten aufeinanderfolgenden Niederlagen (sieben) vom Saisonstart weg musste der TSV Havelse hinnehmen. Kein anderer Drittligist war zuvor so schlecht gestartet.
 Die meisten Torbeteiligungen innerhalb einer Saison (laut Transfermarkt.de 43) konnte Barış Atik (1. FC Magdeburg) vorweisen.
 Der 1. FC Magdeburg war der Meister mit dem bislang größten tabellarischen Vorsprung (14 Punkte) auf den Zweitplatzierten.

Cheftrainer 
Die Tabelle listet alle Cheftrainer auf, die zu Beginn der Saison ihre jeweilige Mannschaft verantworteten. Interimstrainer sind unter den Trainerwechseln berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten. Die Vereine sind nach der Abschlusstabelle der Vorsaison sortiert.

Kader

Sonstiges 
 Ab dieser Saison erlaubte der DFB erstmals Werbung auf den Rückseiten der Spielertrikots.
 Der ausrichtende DFB hielt auch in dieser Saison an fünf Auswechslungen je Team pro Partie fest.
 Am 15. Spieltag wurde beim Spiel des TSV Havelse gegen den Halleschen FC erstmals im deutschen Profifußball ein rein weibliches Schiedsrichtergespann eingesetzt. Geleitet wurde die Partie von Riem Hussein, der die Linienrichterinnen Katrin Rafalski und Christina Biehl zur Seite standen.

Literatur 
 kicker Sonderheft: Bundesliga 2021/2022, Olympia-Verlag, Nürnberg 2021, .

Weblinks

Einzelnachweise 

2021 22
3 Liga 2021 22